Ґерета — українське прізвище.

Відомі люди 
 Ґерета Володимир Васильович (1911–1936) — український громадсько-політичний діяч, патріот часів польської окупації Західної України, заступник та бойовий референт повітового провідника ОУН, член крайової Екзекутивної ОУН.
 Ґерета Володимир — адвокат у Золочеві.
 Ґерета Ігор Петрович (1938–2002) — український археолог, історик, мистецтвознавець, громадсько-політичний діяч.
 Ґерета Олег Петрович (1940–2014) — український музикант, громадський діяч.
 Ґерета Петро Федорович (1902–1974) — український поет, композитор, диригент, теолог, мовознавець.

Примітки 

Українські прізвища